Займище — зайнята ким-небудь ділянка місцевості, переважно у Степовій Україні, ототожнюється також з займанщиною

Займище — село, Мінська область, Логойський район

Займище — село, Клинцівська міська рада, Брянська область
 Займище — присілок, Нікольський район, Вологодська область

Займище — село, Київська область, Бориспільський район
 Займище — село, Чернігівська область, Талалаївський район
 Займище — село, Чернігівська область, Сновський район